Алекса́ндр Васи́льевич Попо́в (1855—1880) — украинский филолог.

Биография 
Попов родился под Харьковом в семье священника. Окончил курс в Харьковском университете на историко-филологическом факультете.

В 1879 г. получил золотую медаль за сочинение: «Синтаксические особенности винительного в Санскрите». Сотрудничал с журналом «Филологические записки», издававшемся в Воронеже по редакцией А. А. Хованского.

В некрологе Попова, написанном А. А. Потебней, последний признает смерть Попова большой потерей для русской филологии, почтив его память строками из украинской песни.

Научные публикации 
 Сравнительный курс русской и древне-церковно-славянской грамматики. Сост. Гутников («Филологические записки» , 1878, VI).
 Сравнительный синтаксис именительного, звательного и винительного падежей в Санскрите, Зенде, Греч., Лат., Литов., Латыш. и Славянских наречиях (там же: 1879 г., IV—VI, 1880 г., I—V, 1881 г., II); это сочинение должно было стать магистерской диссертацией Попова.
 Оборот «что за» (was fur ein) и сродных с ним (там же, 1879, II).

Примечания

Литература 
 
Крысько, В. Б. История индоевропейского аккузатива в "Синтаксических исследованиях" А. В. Попова // Вопросы языкознания, 1990, 4, 119-130.
 Danylenko, Andrii. 2016. Oleksandr Popov (1855–80) and the reconstruction of Indo-European noun  Inflection”, Language and History 59 (2) (2016), 112–130.                   https://doi.org/10.1080/17597536.2016.1212579
 Danylenko, Andrii. 2018. On the development of the nominative with the infinitive in Baltic and Slavic. From Oleksander Popov (1855–1880) to Vytautas Ambrazas unbekannterweise,” Pietro Dini (ed.), Incontri Baltistici in Pisa. Studi e saggi II. Studia Baltica Pisana. Novi Ligure: Edizioni Joker, 11–38.

Филологи Российской империи
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Харьковского университета
Филологи XIX века